Toornaarsuk bezeichnet:
 Toornaarsuk (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Toornaarsuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Toornaarsuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Toornaarsuk (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Toornaarsuk (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland